Il doppio del torneo di tennis AEGON Pro Series Edgbaston 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Kristina Barrois e Ana Vrljić che hanno battuto in finale Richèl Hogenkamp e Stephanie Vogt 6-4, 7-62.

Teste di serie 

 Séverine Beltrame /  Julie Coin (quarti di finale)
 Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (primo turno)

 Kristina Barrois /  Ana Vrljić (Campionesse)
 Samantha Murray /  Emily Webley-Smith (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Edgbaston 2013